Miejscowości w USA:
 Glyndon – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Glyndon (ang. Glyndon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay